31-й выпуск Тура Швейцарии — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Швейцарии. Гонка проводилась с 18 по 23 июня 1967 года. Победу одержал итальянский велогонщик Джанни Мотта.

Маршрут 
Гонка состояла из 7 этапов общей протяженностью 1200 километров. Финиш первого и старт второго этапов находились на территории Лихтенштейна, в городе Вадуц.

Итоговое положение

Ссылки 
Официальный сайт
Тур Швейцарии 1967 на FirstCycling

1967 год в велоспорте
Спорт в Швейцарии в 1967 году
Июнь 1967 года